Esta é uma lista de futebolistas do Sporting Clube Olhanense

Jogadores

Por temporada

2016-17 

Atualizado em 27 de setembro de 2016.

2017-18

Treinadores

Por década

Década de 50